Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2018/19 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2018/19 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders ist nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Zalaegerszegi Csuti Antal mit 15 eingesetzten Spieler auskam, spielten bei Aquaréna Kőbánya SC und Pénzügyőr Sport Egyesület je 27 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 213 Spieler zum Einsatz, von denen 48 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler waren Gergely Aczél (Tungsram Aquaprofit NTSK) und Alex Krstulović (ASE Paks) mit je 8 Punkten aus 9 Partien. Je 7 Punkte erreichten Gergely Kántor (Tungsram Aquaprofit NTSK), Gergely Antal und Ádám Kozák (beide DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság), wobei Kozák 8 Partien spielte, Kántor und Antal je 9. 

Mit Dávid Haselbach (Tungsram Aquaprofit NTSK), Oleksandr Areschtschenko, Dávid Bérczes (beide DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság), Miklós Halák (Aquaréna Kőbánya SC), Ivan Šarić, Mátyás Mészáros (beide Pénzügyőr Sport Egyesület) und Bence Juhász (Maróczy Géza Sportegyesület) erreichten sieben Spieler 100 %, von diesen spielte Areschtschenko vier Partien,  die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2018; AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Tungsram Aquaprofit NTSK

DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

ASE Paks

Aquaréna Kőbánya SC

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

HVSE Infraplan

Pénzügyőr Sport Egyesület

Duocor-Makói SVSE

Zalaegerszegi Csuti Antal - Hydrocomp Sport Klub

Maróczy Géza Sportegyesület

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2018
Schach 2019